Sociální (z lat. socialis, společenský, od socius, společník) znamená 
 obecně společenský, také „celospolečenský“, týkající se lidské společnosti
 odvozeně také chudinský, týkající se chudoby nebo státního zajištění obyvatel pro případy materiální nouze.

Netýká se obchodní společnosti. 

Může označovat například:

 společenské jevy:
 sociální agregát 
 sociální deviace
 sociální dialekt
 sociální inteligence
 sociální kapitál
 sociální mobilita
 sociální nerovnost
 sociální norma
 sociální patologie
 sociální role
 sociální skupina
 sociální status
 sociální stratifikace
 sociální struktura
 sociální třída
 sociální marketing
 sociální stát

 vědy a teorie o lidské společnosti:
 sociální antropologie
 sociální darwinismus
 sociální dějiny
 sociální ekologie
 sociální filosofie
 sociální geografie
 sociální psychologie
 sociální inženýrství
 sociální spravedlnost 
 sociální zabezpečení

 doktríny, zdůrazňující společenskou stránku člověka:
 sociální anarchismus 
 sociální demokracie 
 sociální encykliky
 sociální konzervatismus
 sociální liberalismus

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Sociální“

Externí odkazy